Hahnenstraße ist der Straßenname folgender Verkehrswege

 Hahnenstraße (Hannover), 1845 in der Nordstadt von Hannover angelegte Straße mit zahlreichen Baudenkmalen
 Hahnenstraße (Köln), eine seit dem Mittelalter in Köln verlaufende Straße